Plusieurs monastères ont été nommées monastère Saint-Nicolas, en général en référence à saint Nicolas :

En France 
 le monastère Saint-Nicolas de Vitré ;

En Israël 
 le monastère Saint-Nicolas de Jaffa ;

En Italie 
 le monastère  de Catane,
 le  de Nicolosi ;

En Macédoine du Nord 
 le monastère Saint-Nicolas de Chichevo ;

En Russie 
 le monastère Saint-Nicolas de Pereslavl-Zalesski,
 le monastère Saint-Nicolas de Staraïa Ladoga ;

En Serbie 
 le monastère Saint-Nicolas de Donja Šatornja (ou « du mont Rudnik »),
 le monastère Saint-Nicolas de Kuršumlija,
 le monastère Saint-Nicolas de Rošci (ou « du mont Kablar »).

Voir aussi 
 
 Liste d’abbayes et monastères 
 Le prieuré de Saint-Nicolas de Campagnac, construit en 1156, cf. Sainte-Anastasie (Gard)